Deux impératrices de Russie ont pris le nom de Maria Feodorovna :
Sophie-Dorothée de Wurtemberg (1759-1828)
Dagmar de Danemark (1847-1928)

Homonymie dynastique